Дмитрий Сырцов:
 Сырцов, Дмитрий Александрович — народный комиссар коммунального хозяйства КазССР (1939—1944).
 Сырцов, Дмитрий Дмитриевич (1913—1985) — Герой Советского Союза.